Enginy (artefacte), element fabricat usant tecnologia.
 Artefacte (error), error d'observació produït en un procés de mesurament
 Artefacte digital
 Artefacte d'imatge
 Artefacte de compressió, distorsió en els continguts audiovisuals causada per l'aplicació de compressió de dades dissipada.
 Artefacte arqueològic 
 Artefacte (novel·la), novel·la de Gregory Benford
 Artefacte (relat), relat curt d'Eric Frank Russell
 Artefacte (disseny de programari), una de les formes de resultats tangibles produïts durant el desenvolupament de programari
 Artefacte (UML), un dels elements de UML
 Artefacte (cançó), tercer single del disc Sempre és Avui de Gustavo Cerati